Де́тский переулок — переулок в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Московского проспекта до Варшавской линии Октябрьской железной дороги.

История 
Название Детский переулок известно с 1939 года, дано по находящимся в переулке детским учреждениям.

В створе Детского переулка над Варшавской железнодорожной линией был переброшен Ташкентский путепровод.

Достопримечательности 
 УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга (дом 1/95)
 Восстановительный центр для детей с аллергическими заболеваниями (дом 3)
 КВД № 2 Московского района
 ПНД 8. Дневной стационар и отделение реабилитации (дом 4)

См. также 
 Детская улица

Примечания

Литература